Сербская Суперлига сезона 2006/2007 годов () — первый сезон сербской Суперлиги, образованной после распада Государственного союза Сербии и Черногории и прекращения существования единой футбольной лиги Сербии и Черногории. Первым чемпионом Сербии стала «Црвена Звезда», выигравшая 25-й национальный титул в своей истории.

Формат 
На первом этапе сезона каждая команда играет с каждой дома и на выезде (всего проводится 22 игры каждой командой). После этих матчей образовывались две группы для борьбы за «выживание» и для борьбы за чемпионство.

Клубы-участники

Результаты

Регулярный сезон

Раунд плей-офф

Первая группа

Вторая группа

Переходные матчи 
Занявший по итогам сезона 10-е место «Борац» в двухматчевом противостоянии встречался с 3-й командой Первой Лиги «Напредаком» из Крушеваца. По итогам двух встреч команде из Чачака удалось сохранить прописку в элитном футбольном дивизионе.

«Напредак» — «Борац» — 0:0
«Борац» — «Напредак» — 1:0

Итоговая турнирная таблица

Бомбардиры

Пониженные команды 
 Земун — отправился в Первую Лигу.
 Вождовац — отправился в Первую Лигу.
 Младост (Апатин) — отказалась от участия в следующем сезоне из-за финансовых проблем.

Повышенные команды 
По итогам сезона 2006/2007 следующие команды вышли из Первой лиги в Суперлигу:
 Младост (Лучани) — 1-е место в Первой Лиге.
 Чукарички — 2-е место в Первой Лиге
 Напредак — несмотря на то, что «Напредак» проиграл матчи плей-офф за выход в Суперлигу, команда из Крушеваца всё равно получила место в элите вместо «Младости» (Апатин), которая отказалась от участия в следующем сезоне из-за финансовых проблем.

Состав чемпиона 
Первая цифра в скобках означает количество игр проведённых за «Црвену Звезду» в сезоне 2006/2007, вторая цифра в скобках означает забитые мячи.

См. также 
 Чемпионат Сербии и Черногории по футболу 2005-2006

Ссылки 
 Официальный сайт Суперлиги

Футбол в Европе в 2006 году
Футбол в Европе в 2007 году
Чемпионат Сербии по футболу
Спорт в Сербии в 2006 году
Спорт в Сербии в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007